Malygin () ist der Familienname folgender Personen:

 Ardalion Nikolajewitsch Malygin (1913–1999), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Iwan Iwanowitsch Malygin (1901–1950), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Konstantin Alexejewitsch Malygin (1905–1990), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Stepan Gawrilowitsch Malygin († 1764), russischer Polarforscher